Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1964 – 17. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZM). Po 1963 roku rozgrywki I i II ligi rozgrywane były w cyklu dwuletnim, aczkolwiek tytuł Mistrza Drużynowego Mistrz Polski przyznawano co roku. W sezonie 1964 do rozgrywek pierwszej ligi przystąpiło osiem zespołów, natomiast w drugiej lidze walczyło jedenaście drużyn.

Zwycięzca najwyższej klasy rozgrywkowej (I Ligi) zostaje Drużynowym Mistrzem Polski na Żużlu w sezonie 1964. Obrońcą tytułu z poprzedniego sezonu jest Górnik Rybnik, który triumfował także w tym roku.

Pierwsza Liga

Ostateczna kolejność DMP 1964

Ostateczna kolejność DMP 1963-64

Druga Liga

Ostateczna kolejność rozgrywek II ligi 1964

Ostateczna kolejność rozgrywek II ligi 1963-64

Baraże

Bibliografia 
 

1964
1964 w sporcie żużlowym
1964 w polskim sporcie